PKF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Park Falls (Wisconsin) (Stati Uniti)
 PKF  – Società di revisione contabile